1990 Голяма награда на Австралия е 6-о за Голямата награда на Австралия и шестнадесети последен кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 4 ноември 1990 година на пистата Аделаида в Австралия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия